Pierreville ist der Name von Gemeinden:

 französische Gemeinde Pierreville in der Region Normandie, siehe Pierreville (Manche)
 französische Gemeinde Pierreville in der Region Grand Est, siehe Pierreville (Meurthe-et-Moselle)
 kanadische Gemeinde Pierreville in der Provinz Québec, siehe Pierreville (Québec)
 französische Gemeinde Saint-Pierreville im Département Ardèche